Sārī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sārī-ye Kūchek, ort, Lorestan, 
 Sari, Iran, provinshuvudstad, Mazandaran, 
 Sari (shahrestan), delprovins, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar